Flammarion ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite südwestlich des Sinus Medii, nördlich des großen Kraters Ptolemaeus. Der Krater ist stark erodiert, das Innere weitgehend Ebene.

Den nördlichen Wall berührend verläuft die Mondrille Rima Flammarion in südöstlicher Richtung.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Astronomen Camille Flammarion offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Flammarion auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)